SSZ steht für:
 Schweizerische Schachzeitung
 Sulfasalazin (ein entzündungshemmender Arzneistoff)
 Schienenschleifzug
 Splitterschutzzelle, ein Kleinbunker für meist nur ein oder zwei Personen
 Ständige Strukturierte Zusammenarbeit der Europäischen Union, militärisch, siehe PESCO
 Santos Air Force Base (IATA-Code), brasilianischer Militärflughafen in Guarujá im brasilianischen Bundesstaates São Paulo
 Bahnhof Sulzbach (Saar) (DS100-Code)

ssz steht für:
 Sengseng (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache in West New Britain Province auf der Insel Neubritannien, Papua-Neuguinea

Abkürzung